Михалёва — женская форма русской фамилии .

 Русская фамилия 
 
 Михалёва, Мария Григорьевна (1906—1981) — советская лётчица, командир авиаэскадрильи, участница Великой отечественной войны, капитан.
 Михалёва, Надежда Александровна (1932—2015) — советский и российский юрист.
 Михалёва, Полина Степановна (более известна под фамилией Брянская; род. 1925) — советский снайпер Великой Отечественной войны; воевала на 1-м Белорусском фронте, уничтожила 28 немецких солдат. Топоним 
 Михалёва — деревня, Свердловская область, Россия

 См. также 
 Михалёв
 Михалёво